John Leach kan avse:

*John Leach (domare) (1760–1834), engelsk domare
John Leach (Captain, R.N.) (stupad 1941), kommendör och fartygschef på HMS Prince of Wales (53)
John Albert Leach (1870–1924), australisk ornitolog
Johnny Leach, brittisk bordtennisspelare

Se även
John Leech